Templi greci e romani dedicati al dio Apollo sono:
Tempio di Apollo a Corinto, in Grecia;
Tempio di Apollo a Cuma, in Italia;
Tempio di Apollo a Delfi, in Grecia;
Tempio di Apollo a Eretria, in Grecia;
Tempio di Apollo a Nicopoli d'Epiro, in Grecia;
Tempio di Apollo a Pompei, in Italia;
Tempio di Apollo a Siracusa, in Italia;
Tempio di Apollo a Thermos, in Grecia;
Tempio di Apollo Epicurio a Bassae, in Grecia;
Tempio di Apollo Licio a Metaponto, in Italia;
Tempio di Apollo Palatino a Roma, in Italia;
Tempio di Apollo Sosiano a Roma, in Italia.
Tempio di Apollo Surio a Sura, in Turchia.